Балла — фамилия. Известные носители:
 Балла, Адам Иванович (1764—1812) — русский генерал-майор, участник Отечественной войны 1812 г., герой Смоленского сражения.
 Балла, Бенуа (1924—1977) — камерунский государственный деятель, министр иностранных дел Камеруна (1963—1965).
 Балла, Джакомо (1871—1958) — итальянский художник, один из основоположников итальянского футуризма.
 Балла, Дьёрдь (род. 1953) — венгерский педиатр, действительный член Венгерской академии наук.
 Балла, Золтан (1883—1945) — австро-венгерский шахматист.
 Балла, Йожеф (1955—2003) — венгерский борец-супертяжеловес вольного стиля, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр.
 Балла, Ласло Карлович (1927—2010) — украинский и венгерский поэт, прозаик, переводчик, журналист, редактор.
 Балла, Павел Карлович (1930—2008) — украинский живописец венгерского происхождения.
 Балла, Франциск (род. 1932) — румынский борец вольного стиля.

Топоним 
 Балла — район в округе Мамаса, Западный Сулавеси, Индонезия.

См. также 
 Бала
 Балл